El Mar Menor es un accidente geográfico de la costa mediterránea española.

Relacionados con él, existen otros términos:

La Manga del Mar Menor, perteneciente en parte a la Diputación del Rincón de San Ginés de Cartagena y en parte a San Javier, (Región de Murcia).
La comarca del Mar Menor, geográficamente insertada entre el Campo de Cartagena (Región de Murcia) y la Vega Baja del Segura (Comunidad valenciana).